Die Synsam Swedish Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Juli 2004 in Båstad stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Newport die Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships und in Gstaad die Allianz Suisse Open Gstaad gespielt, welche genau wie die Synsam Swedish Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Argentinier Mariano Zabaleta, der in diesem Jahr als Setzlistenachter erneut den Titel gewann. Im Finale setzte sich Zabaleta gegen Gastón Gaudio durch, der durch die Absage von Carlos Moyá Erster der Setzliste war. Zabaleta gewann seinen dritten und letzten Titel der Karriere sowie den Zweiten Titel in Båstad.
Im Doppel siegten Simon Aspelin und Massimo Bertolini im Vorjahr. Sie traten nicht erneut zusammen an; Bertolini scheiterte im Viertelfinale, während Aspelin mit Todd Perry erneut das Finale erreichte. Neue Turniersieger wurden aber die Setzlistenersten Jonas Björkman und Mahesh Bhupathi, die ihren einzigen gemeinsamen Titel gewannen. Für Björkman war es der 36., für Bhupathi der 35. Doppeltitel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 351.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 375.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Båstad